

Palmarès

Mondiali 
  Bronzo a Torino 2010 nel singolo.

Europei 
  Oro a Helsinki 2009 nel singolo.
  Argento a Tallinn 2010 nel singolo.
  Bronzo a Zagabria 2008 nel singolo.

Altri progetti

Collegamenti esterni